Lista wysp Wielkiej Brytanii o powierzchni powyżej 5 km².

Lista

Mapy

Przypisy 

 
Wielka Brytania